Brzozowiec bezeichnet Dörfer in Polen:
 Brzozowiec (Błaszki), Dorf der Gmina Błaszki in der Woiwodschaft Łódź
 Brzozowiec (Deszczno), Dorf der Gmina Deszczno in der Woiwodschaft Lebus
 Brzozowiec (Dubienka), Dorf der Gmina Dubienka in der Woiwodschaft Lublin
 Brzozowiec (Iłów), Dorf der Gmina Iłów in der Woiwodschaft Masowien
 Brzozowiec (Lututów), Dorf der Gmina Lututów in der Woiwodschaft Łódź
 Brzozowiec (Namysłów), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole